Kurowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Kurowski (Ernst Karl Adolph Theodor von Kurowski; 1781–1835), deutscher Generalmajor
 Aenne Kurowski-Schmitz (1894–1968), deutsche Juristin und Diplomatin
 Bartłomiej Kurowski (* 1974), polnischer Fechter 
 Bruno Kurowski (1879–1944), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Christel Kurowski, deutsche Fußballspielerin

 Eva Kurowski (* 1965), deutsche Jazzmusikerin und Sängerin
 Franz Kurowski (1923–2011), deutscher Autor
 Friedrich von Kurowski-Eichen (1780–1853), deutscher Schriftsteller und Offizier
 Georgi Leopoldowitsch Kurowski (1909–1991), sowjetischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Lilli Kurowski (1939–2019), deutsche Frauenrechtlerin und Sozialarbeiterin
 Maciej Kurowski (* 1986), polnischer Rennrodler
 Marie Kurowski (1871–1945), österreichische Frauenrechtlerin und Philanthropin
 Walter Kurowski (1939–2017), deutscher Künstler, Karikaturist und Musiker

Siehe auch:
 Kurowsky